Wulkow ist der Name mehrerer Orte:
 in Deutschland:
 Wulkow (Grünheide (Mark)), Ortsteil von Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Wulkow (Jerichow), Ortsteil von Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Wulkow (Lebus), Ortsteil von Lebus (Wulkow bei Booßen), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Wulkow (Neuhardenberg), Ortsteil von Neuhardenberg (Wulkow bei Trebnitz), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Wulkow (Neuruppin), Ortsteil von Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Wulkow (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil von Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

 in Polen:
 deutscher Name des polnischen Ortes Ulikowo (ehemals Wulkow, Landkreis Saatzig in Pommern), heute Teil der Gmina Stargard

Wulkow ist der Name eines geographischen Landschaftsmerkmals:
 eine Wüstung im Hohen Fläming zwischen Raben und Rädigke

Wulkow ist ein Familienname; siehe auch Wulkow (Rittergeschlecht):
 Johann von Wulkow, Ritter, 1375 bis 1412 Besitzer von Falkenhagen (Mark) und Berlin-Marzahn im Land Brandenburg
 Erich von Wulkow, Lebuser Landeshauptmann